Laurel Park (atleet): Amerikaanse langafstandsloopster

Of de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Laurel Park (North Carolina)
Laurel Park (Virginia)
Laurel Park (attractiepark)